Гогберашвили:
 Гогберашвили, Владимир Олегович (род. 1987) — российский футболист.
 Гогберашвили, Отар Олегович (род. 1987) — российский футболист.